Peder Thøgersen henviser til:

 Peder Thøgersen (biskop) (1532-95) – biskop over Viborg Stift
 Peder Thøgersen (præst) (1577-1634) – skolemand og præst